

Cinema 
Appuntamento con la morte (One Way Street) – film del 1950 diretto da Hugo Fregonese 
Appuntamento con la morte (Lune de miel) – film del 1985 diretto da Patrick Jamain
Appuntamento con la morte (Appointment with Death) – film del 1988 diretto da Michael Winner e tratto dal romanzo La domatrice di Agatha Christie
Valentine - Appuntamento con la morte (Valentine) – film del 2001 diretto da Jamie Blanks

Letteratura 
 La domatrice o Appuntamento con la morte (Appointment with Death) – romanzo giallo di Agatha Christie del 1938
Appuntamento con la morte (The Fingerprint) – romanzo giallo di Patricia Wentworth del 1956
Appuntamento con la morte (A Date with Murder) – romanzo giallo di Donald Bain e Jon Land del 2018
Appuntamento con la morte (All That's Dead) – romanzo giallo di Stuart MacBride del 2019

Teatro 

 Appuntamento con la morte (Appointment with Death) – opera teatrale di Agatha Christie (1945), tratta dal proprio romanzo.